

Бунвілл — місто, штат Арканзас
 Бунвілл — місто, штат Кентуккі
 Бунвілл — місто, штат Міссісіпі

 Бунвілл — місто, штат Індіана
 Бунвілл — місто, штат Міссурі
 Бунвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Бунвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Бунвілл — місто, штат Північна Кароліна
 Бунвілл — переписна місцевість, штат Каліфорнія